

Localidades

Morsbach (Renânia do Norte-Vestfália)
Ou ainda:
Mörsbach

Morsbach (Mosela)

Desambiguações de topônimos